Финансова година или фискална година, бюджетна година e период, използван за калкулиране на годишната финансова отчетност в държавата, бизнеса и организации, които са неправителствени и т.н. В много юрисдикции, регулаторните закони, касаещи счетоводството и данъчното облагане изискват предаването на такива финансови доклани/изявления веднъж на 12 месеца, но в същото време могат да не задължават това да съвпада с календарната година (или с други думи от 1 януари до 31 декември). Фискалната година варира между отделните страни, както и бизнеси. Фискалната година може също да се отнася до период за отчитане на данък върху приходите.

Различни периоди

По държави 
Например, в САЩ финансовата година е от 1 октомври до 30 септември. В Русия финансовата година е от 1 януари до 31 декември. В Япония от 1 април до 31 март.

Университети 
Много университети имат фискална година, която приключва през лятото, за да приравнят фискалната година с учебната година (и особено за държавните университети, това е приравняване с държавната фискална година), и другата причина, е че университетите и училищата обикновено са по-малко заети през летните месеци. Това е така в северното полукълбо, където фискалната година най-често е от юли до юни следващата година, но в южното полукълбо тя може да бъде от януари до декември.

Бизнеси 
Някои компании избират да завършат своята фискална година в същия ден от седмицата, близък до определена дата (например петък, който е най-близо до декември 31). При такава система някои фискални години имат 52 седмици, а други 53 седмици .

Във Великобритания много от основните корпорации, които са били преди това държавни, като Бритиш телеком и Британска национална електромрежа, продължават да използват правителствената фискална година, която завършва на последния ден на март, без промяна след приватизацията.

Все пак във Великобритания повечето компании приключват своята фискална година заедно с календарната, докато в САЩ процентът на тези компании е 65%, в други страни повечето компании избират различен подход, например в Австралия, Нова Зеландия, Япония .

 Медии
Някои медийни и комуникационни компании използват календар на излъчванията за основа на тяхната календарна година.

Таблица с фискални години

Източници 

Финансово счетоводство
Данъчно облагане
Календари
Бюджет